Allgäu bezeichnet:
 Allgäu, alpine Landschaft in Bayern und Baden-Württemberg

 die bayerische Planungsregion Allgäu
 Allgäu (Schiff), Bodenseeschiff
 Zeche Allgäu, Bergwerk